Alexander Bell kan syfta på:

Alexander Graham Bell, kanadensisk-skotsk uppfinnare som bl.a. uppfann mikrofonen och telefonen.
Alexander Melville Bell, skotsk fonetiker och far till Alexander Graham Bell.